Stegouros — род растительноядных птицетазовых динозавров из инфраотряда анкилозавров. Ископаемые остатки животного были найдены на территории Чили в геологических слоях, датируемых поздним меловым периодом (около 74,9—71,7 миллионов лет). Представлен единственным видом — Stegouros elengassen. Описан в 2021 году группой чилийских палеонтологов по почти полному, частично сочленённому скелету небольшой особи (примерно 2 метра в длину). Обладал необычной костной структурой на конце хвоста, непохожей на таковую у других представителей панцирных динозавров.

Этимология 
Название рода образовано сочетанием греческих слов stego — «крыша» и uros — «хвост», отсылка к морфологическому строению хвоста динозавра. Видовое название дано в честь мифического зверя в верованиях индейского племени теуэльче.

Описание и изучение 

Голотип был найден в геологических слоях формации Доротея (англ. Dorotea Formation), относящейся к позднему мелу (верхний кампан—нижний маастрихт; около 74,9—71,7 миллионов лет) в долине Рио-де-лас-Чайнас, регион Магальянес, Чилийская Патагония.

Экземпляр представляет собой в основном полный скелет, задняя половина которого (хвост, крестец, тазовый пояс и задние конечности) в значительной степени сочленена с остальным разрозненным скелетом, включающим эпистрофей, шейные и спинные позвонки, грудные пластины, коракоид, передние конечности (включая частично сочленённую правую кисть), остеодермы и несколько разрозненных костей черепа. Скелет принадлежит одной особи, онтогенетическое слияние элементов скелета (невральные дуги, кости затылочного отдела черепа, передний и большой вертел бедренной кости) завершено, что указывает на зрелость животного.

Размер и отличительные особенности 

Stegouros elengassen — небольшой (1,8—2 м) панцирный динозавр, который отличается от всех других представителей анкилозавров наличием короткого хвоста с 26 позвонками, конец которого был покрыт (начиная от 14-го хвостового позвонка) 7 парами крупных остеодерм, из которых самые дальние 5 срослись в плоский составной блок.

Сохранившиеся элементы черепа предполагают пропорционально большую голову, хотя длину и ширину установить невозможно. На предчелюстной кости зубы отсутствуют. Как и у других анкилозавров, на верхней челюсти видны медиальный отросток (англ. medial process; вторичное нёбо) и сильно врезанные зубные ряды. Правая зубная кость содержит изогнутый зубной ряд из 14 альвеол.

Stegouros отнесен к инфраотряду анкилозавров на основании изогнутых зубных рядов нижней и верхней челюстей, наличию медиального отростка верхней челюсти, а также по коротким шейным позвонкам. В посткраниальном скелете синапоморфии анкилозавров отсутствуют. От близкородственного таксона Antarctopelta (анкилозавра, найденного в Антарктиде близ южноамериканского континента) он отличается меньшим размером тела, пропорционально большим позвоночным каналом, более длинным центром дорсосакральных позвонков (спинные позвонки, расположенные ближе к крестцу), более высоким и узким центром крестцовых позвонков, отсутствием окостеневших хвостовых сухожилий, зубами с 6 зубчиками (против 7—8 у Antarctopelta). От ещё одного родственного таксона Kunbarrasaurus (найденного на территории Австралии) его отличают более изогнутые локтевая и седалищная кости (прямые у Kunbarrasaurus) и более узкий, наклоненный кзади дорсальный челюстно-слёзный отросток ().

Систематика 

Филогенетический анализ, проведённый авторами описания, поместил вид Stegouros elengassen в инфраотряд анкилозавров и, в частности, связал его с Kunbarrasaurus ieversi из Австралии и Antarctopelta oliveroi из Антарктики, образовав группу гондванских анкилозавров, которые раньше всех отделились от всех других анкилозавров. В ходе описания нового вида ученые предложили также и новую кладу — Parankylosauria, куда включили все таксоны, более близкие к Stegouros elengassen, чем к анкилозавру.

Ниже представлена кладограмма, отражающая результаты филогенетического анализа, проведённого учёными в ходе работы.

Примечания 

Анкилозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2021 году